Hörfunksender und Radiosender stehen für:

 Hörfunkprogramm, ein Rundfunkprogramm des Hörfunks
 Rundfunkveranstalter, Anbieter von Hörfunkprogrammen
 Rundfunksender, eine technische Anlage zur Ausstrahlung von Hörfunkprogrammen

Siehe auch:

 Liste der Hörfunksender
 Radio (Hörfunkempfänger)
 Radioquelle in der Astrophysik